Skagen har flere betydninger:

 Skagen – Danmarks nordligste by og et ejerlav i Skagen Sogn, Frederikshavn Kommune
 Skagen (Agersø Sogn) – et areal i Agersø Sogn, Slagelse Kommune

 Se også
 Skagen Festival – Danmarks ældste musikfestival
 Skagen Fyr – fyrtårn beliggende på Grenen
 Skagen Idræts Klub – fodboldklub i Skagen
 Skagen Kirke – kirke beliggende i Skagen
 Skagen Kommune – tidligere kommune i Nordjyllands Amt
 Skagens Odde – nordligste del af Vendsyssel
 Skagen Odde Naturcenter – museum ved Skagen
 Skagen Station – en jernbanestation i midten af slagen